Gizela Švapska (ili Gisela) (989. ili 990. – 14. veljače 1043., Goslar) bila je grofica, kraljica Italije i Burgundije te također carica.

Životopis 
Gizela je bila kći vojvode Hermana II. Švapskog i njegove supruge, princeze Gerberge Burgundske. Njezini su roditelji bili potomci Karla Velikog.

1002. se udala za grofa Bruna I. od Brunswicka, kojem je rodila sina Liudolfa, koji je bio markgrof. Imala je još jednog sina i dvije kćeri s njime.

Drugi joj je muž bio Ernest I. Švapski. Njihovi su sinovi bili Ernest II. Švapski i Herman IV. Švapski.

Na kraju se udala za Konrada II., cara Svetog Rimskog Carstva. Nadbiskup Aribo odbio ju je okruniti jer je bila Konradova sestrična. S Konradom je imala sina Henrika III. i kćer Matildu.

Bila je baka kraljice Matilde Frizijske i Henrika IV., cara Svetog Rimskog Carstva.

Kraljice